У́лица 10-ле́тия Октября́ (до 1928 года — Вселе́нский переу́лок) — улица в центре Москвы в Хамовниках между площадью Новодевичьего Монастыря и улицей Ефремова.

Происхождение названия 
В 1881 году имела название Безымянный переулок, который шел от площади до ул. Усачёва. Затем имела название Малый Усачёв переулок. В 1912 году получил название Вселенский переулок — по церкви Святых Отцов Седьмого Вселенского Собора, которая была разобрана в 1935 году. Церковь была построена в 1813—1833 годах вместо старинной церкви Иоанна Предтечи, взорванной французами 11 октября 1812 г. — в день памяти Святых Отцов. 6 января 1928 года в честь 10-й годовщины Октябрьской революции улица получила название 1-я ул. 10-летия Октября. Позднее, в конце 1930-х, название приобрело современный вид.

Описание 

Улица 10-летия Октября начинается от Лужнецкого проезда и формирует южную границу площади Новодевичьего Монастыря, затем пересекает Малую Пироговскую улицу, улицы Усачёва и Доватора, заканчивается на улице Ефремова. На улице расположен северный выход станции метро «Спортивная».

Примечательные здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 № 11 — гостиница «Арена».

По чётной стороне:
 № 2 —  детская поликлиника (конец 1920-х, архитекторы А. И. Мешков, Н. Щербаков, инженер Г. Л. Масленников), ныне — детская поликлиника № 38 Центрального адм. округа.

Изображения улицы

Примечания

Ссылки 
 Общемосковский классификатор улиц Москвы ОМК УМ